Сеннв'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 45 км на південний схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сеннв'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сеннв'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара